Авлуха — река в России, протекает по Омской области. Авлуха впадает в Иртыш в 1762 км от устья последнего. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Омь до впадения реки Ишим, без реки Оша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша до впадения Ишима. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010100312115300005242.

Примечания 

Притоки Иртыша
Реки Омской области
Любинский район